Christoffel ist ein männlicher Vorname und Familienname:

Vorname:
 Christoffel van Dijck (ca. 1605–1669), niederländischer Drucker
 Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1622–1676), deutscher Schriftsteller
 Christoffel Plantijn (um 1520–1589), Buchdrucker und Verleger

Familienname:
 Edgar Christoffel (1929–2001), deutscher Lehrer und Autor
 Elwin Bruno Christoffel (1829–1900), deutscher Mathematiker
 Ernst Jakob Christoffel (1876–1955), deutscher evangelischer Pfarrer und Gründer der Christoffel-Blindenmission
 Franz Christoffel (1898–1965), deutscher SS-Sturmbannführer
 Hans Christoffel (1888–1959), Schweizer Psychiater und Psychoanalytiker
 Karl Christoffel (1895–1986), deutscher Historiker, Schriftsteller und Weinpoet
 Martin Christoffel (1922–2001), Schweizer Schachspieler
 Paul Christoffel (* 1960), Schweizer Eishockeyspieler
 Rageth Christoffel (1810–1875), Schweizer reformierter Pfarrer und Pädagoge
 Ulrich Christoffel (1891–1975), Schweizer Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Christoffel-Blindenmission
 Christoffelsymbole in der Differentialgeometrie
 Christoffel–Darboux-Formel, siehe Orthogonale Polynome
 Sint-Christoffelberg auf der Antilleninsel Curaçao
 ehemaliger Christoffelturm in Bern
 Christoffelpark, Nationalpark auf Curaçao